Bălilești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bălilești (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Bălilești (Tigveni), Dorf im Kreis Argeș